La Coupe du Danemark féminine de football est une compétition danoise de football féminin créée en 1993.

Histoire

Palmarès

Palmarès par saison

Palmarès par club

Lien externe 
  Site officiel

Coupe du Danemark féminine de football